Форман (, ) — фамилия.

Известные носители

А 
  (род. 1952) — американский дипломат, специальный посланник по мониторингу и борьбе с антисемитизмом (2013—2017).
  (1843—1922) — американский солдат, обладатель Медали Почёта за участие в сражении при Севен-Пайнс (1862).
 
  (1910—1967) — британский и ганский военный моряк, начальник штаба ВМС Ганы (1959—1961).

Б 
  (1875—1926) — американский бейсболист, игрок клубов Главной лиги бейсбола.

Г 
  — американский баскетбольный тренер и спортивный функционер, генеральный менеджер клуба Национальной баскетбольной ассоциации «Чикаго Буллз» (2009—2020).
 Форман, Гейл (род. 1970) — американская писательница.
  (1852—1924) — британский политик, член Палаты общин (1918—1923).

Д 
  (1917—2013) — британский кинопродюсер и медиаменеджер, директор (1949—1955) и председатель (1971—1973) Британского института кино, лауреат премии «Эмми» за минисериал (1985).
  (1875—1915) — американский писатель.
  (род. 1997) — американский баскетболист, игрок чемпионата Франции в составе клуба «Роан».
  (род. 1976) — игрок в американский футбол в составе клубов Национальной футбольной лиги.
  (1928—2005) — американский правозащитник, секретарь Студенческого ненасильственного координационного комитета (1961—1966).
  (род. 1967) — американский правовед, лауреат Пулитцеровской премии (2018).
 Форман, Джессика — американская бегунья, бронзовая медалистка Маккабиады в беге на 100 и 200 м (2009).
 Форман, Джин — новозеландский игрок в боулз, чемпионка Новой Зеландии (1987).
  (1935—1999) — канадский бегун, чемпион Канады в беге на 100 и 200 м (1955).
 Форман, Джозеф Эдгар (также известен как Afroman; род. 1974) — американский рэпер и музыкант.
  (1823—1900) — британский общественный деятель, президент Даремской ассоциации горняков (1871—1900).
  (1884—1975) — британский политик, член Палаты общин (1945—1964).
  (1925—1992) — американский кинопродюсер, лауреат премии «Золотой глобус» за комедию или мюзикл (1985).
  (1925—1998) — американский спортивный стрелок, чемпион Панамериканских игр по стрельбе из пистолета с 25 и 50 м в командном разряде (1955).
  (род. 1976) — американский музыкант и продюсер, лауреат премии «Горлица» в качестве продюсера рок-альбома (2019).
  (1914—1969) — британский футболист, обладатель Военного кубка Футбольной лиги в составе клуба «Вест Хэм Юнайтед» (1940).
 Форман, Джордж (род. 1949) — американский боксёр.
 Форман, Дионтей (род. 1996) — игрок в американский футбол.
  (1933—2020) — австралийский политик, член Сената (1981—1997).
  (1926—2018) — американский баскетболист, чемпион Баскетбольной ассоциации Америки в составе клуба «Миннеаполис Лейкерс» (1949).

К 
 Форман, Карл (1914—1984) — американский сценарист и продюсер, отец Аманды Форман (род. 1968).
 Форман, Кёртис — американский парикмахер, лауреат премии «Эмми» за документальную телепередачу (2020).
 Форман, Клаус (род. 1938) — немецкий художник, удостоенный премии Grammy, известный музыкант и музыкальный продюсер.
  — американский пианист и органист.
  — американский астрофизик, лауреат премии Бруно Росси (1985), президент Американского астрономического общества (2016—2018).
 Форман, Кэрол (1918—1997) — американская актриса.

Л 
 Форман, Лайонел (1927—1959) — южноафриканский общественно-политический деятель и историк, супруг Сэди Форман.
 Форман, Ларри — американский материаловед, лауреат премии Эдварда Теллера Американского ядерного общества (1999).
  — американская тяжелоатлетка, чемпионка Панамериканских игр в полутяжёлом весе (1999).
  (ур. Янг; род. 1957) — австралийская легкоатлетка, чемпионка Австралии в беге с барьерами на 400 м (1979—1982).
  (1855—1933) — американский политик, председатель Сената штата Западная Виргиния (1909—1911).
  (род. 1962) — британский политик, депутат Европейского парламента (2019—2020).

М 
  (род. 1938) — британский иллюстратор книг для детей, обладатель Медали им. Кейт Гринуэй Института библиотекарей и специалистов по информации (1982, 1989).
 Форман, Майкл Джеймс (род. 1957) — американский астронавт.
 Форман, Милош (1932—2018) — чешский и американский кинорежиссёр и сценарист.
 Форман, Мирослав (род. 1990) — чешский хоккеист.
  (род. 1956) — американский пианист.
 Форман, Мэтт — американский ЛГБТ-активист.

Н 
  (1943—2017) — британский политик, член Палаты общин (1976—1997).
 Форман, Николаус фон (1895—1959) — немецкий военный деятель, участник обеих мировых войн, генерал танковых войск, кавалер Рыцарского креста.

О 
  (род. 1982) — австралийский баскетболист, чемпион Национальной баскетбольной лиги в составе клуба «Аделаида Сиксти-найнерс» (2002).

П 
  (1939—2020) — ямайский прыгун в длину, чемпион Игр Британской империи и Содружества наций (1958).

Р 
  (род. 1937) — американский драматург и театральный режиссёр, номинант на премию «Драма Деск» за режиссуру мюзикла (1976).
  (род. 1984) — новозеландский регбист.
  (род. 1948) — британский политик, председатель Шотландской консервативной и юнионистской партии (с 2015).

С 
 Рабиновиц-Форман, Сима — израильская шахматистка, чемпионка Израиля (1967).
 Форман, Стэнли (род. 1945) — американский фотожурналист.
 Форман, Сэди (1929—2014) — южноафриканская учительница и общественный деятель, супруга Лайонела Формана.

Т 
 Форман, Тим (род. 1978) — гитарист и бэк-вокалист, басист группы Switchfoot.
  (1879 — после 1911) — британский футболист, финалист Кубка Англии в составе клуба «Барнсли» (1910).
 Форман, Том (1893—1926) — американский киноактёр, сценарист и продюсер.
  (род. 1959) — американский журналист, лауреат премии «Эмми» в области новостей и документалистики за интервью (2002) и длинную форму освещения экстренных новостей в прямом эфире (2014).
  — американский телепродюсер, лауреат премии «Эмми» за информационный телефильм (2002) и документальную передачу (2005, 2006).
  (1791—1850) — британский политик, член Палаты общин (1841—1847).
  (1809—1875) — американский политик, депутат Временного Конгресса КША (1861—1862).

У 
  (1847—1908) — американский политик и чиновник, член Палаты представителей (1889—1895), комиссар Налогового управления (1896—1897).
  (род. 1955) — игрок в австралийский футбол в составе клубов Викторианской футбольной лиги.

Ф 
  (1873—1910) — британский футболист, игрок клуба «Ноттингем Форест», брат Фрэнка Формана.
  (1875—1961) — британский футболист, обладатель Кубка Англии в составе клуба «Ноттингем Форест» (1898).

Х 
 Форман, Хэппи (1899—1953) — американский бейсболист.

Ч 
  (род. 1950) — игрок в американский футбол, участник Супербоула в составе клуба «Миннесота Вайкингс» (1974, 1975, 1977).

Э 
  (род. 1933) — американский политик, член Палаты представителей (1963—1965, 1969—1971).
  (1904—1954) — британский боксёр, чемпион Великобритании (1930—1932) и Содружества наций (1930—1933, 1933—1935) в лёгком весе.
  (род. 1969) — австралийская футболистка, финалистка Кубка УЕФА в составе клуба «Фортуна» (2003).
  (ок. 1465—1521) — шотландский дипломат и католический священник, архиепископ Буржа (1513—1514) и Сент-Андруса (с 1514).
 Форман, Эрик — американский звукорежиссёр, лауреат Дневной премии «Эмми» (2006, 2007)
  (род. 1991) — канадская велогонщица, победительница Панамериканского трекового чемпионата в командной гонке преследования (2019).

Ю 
 Форман, Юрий (род. 1980) — израильский и американский боксёр.

Вымышленные персонажи 
 Сьюзен Форман (впоследствии Сьюзен Кэмпбелл) — персонаж британского научно-фантастического сериала «Доктор Кто».
 Эрик Форман — персонаж телесериала «Доктор Хаус».

См. также 
 Ар-сюр-Форман — коммуна во французском департаменте Эн, округа Бурк-ан-Брес, кантона Рейрьё.
 Сен-Дидье-де-Форман — коммуна во Франции, находится в регионе Рона — Альпы.